Майкл Ти Уи́льямсон (), более известный как Ма́йкелти Уи́льямсон (; род. 4 марта 1957, Сент-Луис, штат Миссури, США) — американский актёр, режиссёр и сценарист.

Биография 
Майкелти Уильямсон родился в городе Сент-Луис, штат Миссури. Его мать была дипломированным бухгалтером, а отец был унтер-офицером. В возрасте девяти лет, Майкелти переехал в Лос-Анджелес со своей семьёй. В средней школе он преуспел в спорте: в футболе и баскетболе. Уильямсон учился в Лос-Анджелесском городском колледже. Он брал уроки актёрского мастерства в Университете Южной Калифорнии. Позднее получил сертификат в области кинематографии и кинопроизводства.

Карьера 
Впервые появился на телевидении в 1978 году в эпизоде сериала «Старски и Хатч». Его дебют в кино состоялся в 1979 году в фильме «Саннисайд». Самая известная роль Уильямсона — Бабба в фильме 1994 года «Форрест Гамп». В 1995 году за эту роль он был номинирован на премию «MTV Movie Awards» в категории «Лучший прорыв года».

Личная жизнь 
Майкелти был трижды женат: с 1983 по 1985 год — на Оливии Браун; с 1989 по 1994 год — на Шерил Чисхольм, с которой воспитывал дочь Феникс; с 26 апреля 1997 года — на Сондре Спрингс, с которой воспитывает двух дочерей, Николь и Майю.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Режиссёры США
Сценаристы США